Котовичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Котовичи — деревня в Вороновском районе Гродненской области.

Россия 
 Котовичи — упразднённый в 1964 году посёлок Новосельского сельсовета Брянского района Брянской области.
 Котовичи — деревня в Людиновском районе Калужской области.